Termin -{S25}- ima više značenja.

 S-oznake, S25: Izbegavati kontakt sa očima
 Kalifornijski okružni putevi u oblasti S, S25